Райсборо () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Райсборо, Андреа (род. 1981) — британская актриса.
 Райсборо, Дуг (род. 1954) — канадский хоккеист и тренер, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1975—1979).